Henry Petty-Fitzmaurice peut faire référence à:

 3e Marquis de Lansdowne (1780 – 1863), homme politique britannique
 4e Marquis de Lansdowne (1816 – 1866), homme politique britannique
 5e Marquis de Lansdowne (1845 – 1927), homme politique britannique et pair irlandais, gouverneur général du Canada
 6e Marquis de Lansdowne) (1872 – 1936), soldat britannique et homme politique